Mortazavi, Mortazawi oder Mortasawi ist der Familienname folgender Personen:

 Alireza Mortazavi (* 1976), persischer Avantgarde-Musiker und Komponist
 Azar Mortazavi (* 1984), deutsche Autorin
 Mohammad Reza Mortazavi (* 1978), deutsch-iranischer Musiker
 Said Mortasawi (* 1967), iranischer Jurist